Eliza Bennett, een Brits actrice
 Elizabeth Bennet, romanpersonage uit Pride and Prejudice